Plusieurs personnalités portèrent le nom ou le pseudonyme : Nicole Ray, parmi elles :
 Nicole Ray, une actrice pornographique américaine née en 1989
 Nicole Ray, une actrice française des années 1930-1960.